Meyern ist der Familienname folgender Personen

 Adam Anton von Meyern (1700–1774), deutscher Verwaltungsjurist
 Ellen von Meyern (1883–1912), neuseeländische Malerin deutscher Abstammung
 Gustav von Meyern-Hohenberg (1820–1878), deutscher Dichterjurist

 Wilhelm Friedrich von Meyern (1759–1829), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Meyern-Hohenberg